Kiss Tamás (Budapest, 1987. október 22. –) magyar labdarúgó, a Rákospalotai EAC középpályása.

Források 
Kiss Tamás adatlapja a transfermarkt.at oldalon 

1987-ben született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A REAC labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói
A Vasas labdarúgói
A Ceglédi VSE labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
Élő személyek